Cabeça com Bob's x Barriga Crescida é um álbum da banda Mastruz com Leite, lançado em 1995. Este é o álbum de estúdio com o maior número de sucessos gravados pela banda. Das 16 faixas do disco, praticamente 14 tocavam nas rádios diariamente. O álbum também marca a saída do cantor Canário Reis e a entrada do cantor França, que permaneceu até 1998 na banda. Também é o álbum de estúdio mais vendido do grupo, vendendo quase 1 milhão de cópias.

Faixas 
 Viajante Forrozeiro
 Forrobodó
 Forrozeira Espritada
 Flores E Espinhos
 Cabeça Com Bob's x Barriga Crescida
 Pra Ninar Meu Coração
 Agrado De Mulher
 Barriga Branca
 Coração Pecador
 Namoro De Criança
 Destino
 Razões
 Água De Chuva
 No Calor De Teresina
 Mapa Do Tempo
 Valentona

Álbuns de Mastruz com Leite
Álbuns de 1995
Álbuns de forró
Álbuns em língua portuguesa